|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Luxemburg (officieel BGL BNP Paribas Luxembourg Open) van 2017 vond plaats van maandag 16 tot en met zaterdag 21 oktober 2017 in de Luxemburgse hoofdstad Luxemburg. Het was de 22e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op overdekte hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Monica Niculescu was ongeplaatst. Ze verloor meteen in de eerste ronde van de Française kwalificante Pauline Parmentier.

De als eerste geplaatste Angelique Kerber strandde eveneens in de eerste ronde.

De ongeplaatste Carina Witthöft uit Duitsland won het toernooi. In de finale versloeg zij de eveneens ongeplaatste Puerto Ricaanse Mónica Puig in twee sets. Witthöft wist voor het eerst in haar carrière een WTA-toernooi op haar naam te schrijven.

De Belgische Elise Mertens, als vijfde geplaatst, bereikte de halve finale – daarin was zij niet opgewassen tegen Mónica Puig. Haar landgenote Alison Van Uytvanck had zich met succes door het kwalificatietoernooi geslagen, en won in het hoofdtoernooi nog haar openingspartij – in de tweede ronde moest ook zij het afleggen tegen Mónica Puig. Kirsten Flipkens strandde in de eerste ronde. De vierde Belgische, Yanina Wickmayer, wist zich via het kwalificatietoernooi te plaatsen voor de hoofdtabel – ook zij kon na haar eerste optreden huiswaarts keren.

De Nederlandse Kiki Bertens bereikte de kwartfinale – daarin werd zij uitgeschakeld door de latere winnares.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelverdedigsters Kiki Bertens uit Nederland en Johanna Larsson uit Zweden waren als eerste geplaatst. Zij gaven met het oog op hun kwalificatie voor de WTA Finals 2017 echter forfait voor zij aan hun eersterondewedstrijd startten.

Het ongeplaatste duo met de Nederlandse Lesley Kerkhove en haar Wit-Russische partner Lidzija Marozava won het toernooi in de match-tiebreak. In de finale versloegen zij het eveneens ongeplaatste koppel met de Belgische Kirsten Flipkens en de Canadese Eugenie Bouchard. Het was voor beiden hun eerste dubbelspeltitel.

Het als derde geplaatste Belgisch/Nederlands duo Elise Mertens en Demi Schuurs verloor meteen in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Luxemburg 2017
Luxemburg